Toyotsu (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Fukuoka: Toyotsu (Fukuoka)
 den Alternativnamen eines Lehens mit dieser als Hauptstadt: Kokura (Han)